Arrondissement Saint-Pierre (Martinique), een arrondissement in het Franse overzeese arrondissement Martinique
 Arrondissement Saint-Pierre (Réunion), een arrondissement in het Franse overzeese arrondissement Réunion